Knowle (Bristol)
 Knowle (Copplestone), een plaats in het bestuurlijke gebied Mid Devon, in het Engelse graafschap Devon
 Knowle (Cullompton), een plaats in het bestuurlijke gebied Mid Devon, in het Engelse graafschap Devon
 Knowle (East Devon), een plaats in het bestuurlijke gebied East Devon, in het Engelse graafschap Devon
 Knowle (North Devon), een plaats in het bestuurlijke gebied North Devon, in het Engelse graafschap Devon
 Knowle (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Knowle (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Knowle (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Knowle (West Midlands), een plaats in het Engelse graafschap West Midlands
 Knowle (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire